Ма́рия Эдит Гузенина (, в девичестве Сти́ерен, , ранее Ри́чардсон, , позднее — Линделл, ; 12 января 1969, Хельсинки, Финляндия) — финский журналист и ведущая, политический и государственный деятель. Член Социал-демократической партии Финляндии. Депутат парламента Финляндии с 2007 года. Член  с 2004 года. В прошлом — министр социального обеспечения и здравоохранения (2011—2013).

Биография 
Родилась 12 января 1969 года в городе Хельсинки. Мать — русская.

Училась в Финско-русской школе в Хельсинки.

С 1993 по 1997 работала телеведущей на телеканале MTV Europe. В 1998 году на Yle TV1 комментировала конкурс песни Евровидение.

На муниципальных выборах 2004 года прошла в городской совет Эспоо, получила 2035 голосов. Переизбрана в 2008, 2012, 2017 и 2021 году.

По результатам парламентских выборов 2007 года прошла в парламент, получила  голосов в избирательном округе Уусимаа.

С 2008 года по 23 мая 2012 года занимала должность вице-председателя социал-демократической партии Финляндии.

22 июня 2011 года назначена министром социального обеспечения и здравоохранения в кабинете Катайнена. 17 мая было объявлено об изменениях в правительстве Катайнена: вместо Гузениной министром социального обеспечения и здравоохранения назначена , она вступила в свою новую должность 24 мая 2013 года.

Семья 
 Мать — русского происхождения (родилась в Забайкалье)
 Отец — немецкого происхождения
 Муж — Марк Ричардсон (), барабанщик британской группы Skunk Anansie. В браке с конца 1990-х. Развелись в 2001 году.
 Сын — Алекс (род. 1999)
 Партнёр — Мика Валкамо (); они были помолвлены, но расторгли помолвку в августе 2010 года.

Примечания

Ссылки 
 Страница Мария Гузенина-Ричардсон на сайте Парламента
 Ребенок русской матери в Финляндии может стать министром — министр социальных услуг Финляндии Мария Гузенина-Ричардсон Интервью на сайте ИТАР-ТАСС

Женщины-политики Финляндии
Министры Финляндии
Социал-демократы Финляндии
Муниципальные депутаты Финляндии